Реймонд Локвуд (; 12 декабря 1928, Эдмонтон, Великобритания — 31 декабря 2009, Торонто, Канада) — фигурист из Великобритании, бронзовый призёр чемпионата мира 1955 года, бронзовый призёр чемпионатов Европы 1954—1955 годов в танцах на льду.

В 1952—1953 годах выступал в парном катании с Peri Horne, в 1954—1955 годах выступал в танцах на льду с Барбарой Рэдфорд.

Спортивные достижения

Танцы 
(с Барбарой Рэдфорд)

Пары 
(с Peri Horne)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1952

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Великобритании

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1952 года